Az alábbi lista az Ortodox (görögkeleti) kereszténység által évszázadokon át tisztelt (illetve néhány "új") embereinek egy részét tartalmazza naptár szerint. A kelet-európai területeken (Szerbia, Bulgária, Románia, Görögország, Oroszország), Grúziában és a Közel-Kelet bizonyos helyein egészen a 20. század elejéig (és részben néhol napjainkban is) nagy befolyással rendelkezett az ortodox egyház. A római katolikus egyházhoz hasonlóan itt is nagy szerepe volt a szentek napjainak, mivel az egyszerű emberek az életüket ezek alapján szabályozták, a felsőbb rétegek pedig a politikai, irodalmi, művészeti, gazdasági és teológiai alkotásaikban hivatkoztak sokszor a szentek tetteire. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a szentek példamutató életükkel joggal tekinthetők minden korok útjelzőinek – felekezetre való tekintet nélkül.

Mivel ilyen lista eddig nem készült magyar nyelven, ezért több tekintetben pontatlan lehet.

A legtöbb szentnél a görögös, itáliai/római szenteknél a latinos, néhány esetben a magyaros névváltozat van megadva.
A származási, születési/halálozási adatok is pontatlanok lehetnek.
A római itáliait jelent a listában.
Egyes naptárak között kisebb-nagyobb különbségek szoktak lenni a szentek tiszteletei idejét tekintve, illetve, egyes naptárak a régi Julián naptár szerint adják meg a napokat.
A listában szerepelnek katolikus szentek is a skizma (egyházszakadás, 1054) előttről.
A listában nem (vagy csak közös tisztelet esetén) szerepelnek egyéb, magukat ortodoxnak tekintő miafizita egyházak (örmény, szír, kopt, indiai és etióp), illetve az ugyancsak keleti nesztoriánusok szentjei.
A lista két angol honlap alapján lett összeállítva, de egy magyar nyelvű oldal is foglalkozik a témakörrel, ld. alul.
Az azonos napokhoz tartozó szentek időrendi sorrendben szerepelnek. 
Az ismertebb, híresebb szentek – legyenek azok magyarok vagy külföldiek – félkövér betűvel lettek szedve.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Jegyzetek

Források
http://www.szynaxarion.wordpress.com
http://www.goarch.org/chapel/calendar/
http://www.abbamoses.com
https://web.archive.org/web/20160115100655/http://www.parochia.hu/

További információk 
 Lakatos László: Szentek virágoskertje, Szent Atanáz Kiadó, Nyíregyháza, 2010

Kapcsolódó szócikkek
Katolikus szentek és boldogok listája naptár szerint
Katolikus szentek és boldogok listája név szerint
Szentté, boldoggá avatott uralkodók listája

Kereszténység témájú listák